Alfred Métraux (1902-1963), anthropologue suisse et américain ;
Béatrice Métraux (1955-), femme politique franco-suisse ;
Bernard Métraux (1954-), acteur et metteur en scène français ;
Raynald Métraux (1958-), lithographe et imprimeur suisse.